{
  "type": "ExternalData",
  "service": "geoshape",
  "ids": "Q4863466",
  "properties": {
    "fill": "#ffb100"
   }
}
Графство Бархе́д № 11 () — , округ в северной части центральной Альберты (Канада). Он расположен к северо-западу от Эдмонтона и входит в . Административный центр района — город .

История 
Во времена золотой лихорадки по территории современного округа Бархед № 11 проходили две основные дороги, ведущие из Эдмонтона, которыми пользовались золотоискатели — это , идущая на северо-восток, и , идущая на северо-запад. Общество Клондайкской тропы работало над составлением карты и определением местоположения некоторых исторических объектов в округе Бархед. Историческое место Стронгхарт расположено на пересечении Тауншип-роуд 610 и Рейндж-роуд 43. Здесь есть каирн, могилы и остатки старой хижины. Место у моста через реку Пембина также отмечено каирном, и к нему ведёт тропа по дороге Рейндж-роуд 31А. Эти старые тропы можно увидеть и сегодня, они проходят через округ  недалеко от Тимеу. В офисе округа Бархед также можно посмотреть видеофильм о клондайкской тропе. Заселение региона происходило вдоль Клондайкской тропы, и распространялось на отдаленные районы по мере того, как поселенцы и фермеры переезжали в этот район. Большинство поселенцев были из Великобритании и США.

В начале 1900-х годов центром снабжения округа был город Эдмонтон, расположенный в восьмидесяти милях к юго-востоку. По мере развития района центры снабжения появились в ,  и . В 1927 году компания  построила железную дорогу, соединяющую Пембина-вэлли и Бархед. Местность была очень лесистой и здесь были созданы многочисленные лесопильные предприятия. Округ столкнулся с проблемой создания дорог для обслуживания всей этой промышленной деятельности.

Периодические наводнения на реках Пембина и  приводили к разрушению местных дорог и мостов, как это происходит и сегодня. Потребность в улучшении дорог привела к образованию первого местного совета по благоустройству в мае 1910 года. Был создан первый выборный орган — ID № 30-B-5, названный Paddle River LID. Первое собрание было проведено в доме Гордона Макдональда в Данстейбле. Позже Гордон стал членом парламента от этого избирательного округа.

18 декабря 1913 года приказом  была создана Территориальная единица 668 в качестве одного из районов местного благоустройства. 14 декабря 1914 года на базе этой территориальной единицы был организован сельский муниципалитет Гросмонт № 668. 1 апреля 1945 года муниципальный округ Гросмонт № 668 был перенумерован в муниципальный округ Гросмонт № 106. Номера были изменены для всех муниципальных округов по всей провинции. 1 января 1955 года был образован муниципальный округ Бархед № 106 путем слияния частей муниципальных округов Уэстлок № 92, Лак-Сте-Анн № 107, и округов благоустройства № 107 и № 108.

Первый Совет округа Бархед был избран в марте 1955 года. В 1958 году муниципалитет обратился за разрешением на образование округа и взял на себя управление отделом образования. 1 января 1959 года был образован округ Бархед № 11. Муниципальный округ Бархед № 106 и отдел образования Бархеда № 59 образовали округ Баррхед № 11.

В настоящее время округ Бархед состоит из множества местных районов и муниципалитетов.

Население 
По данным , проведённой статистической службой Канады, население округа Бархед № 11 составило 6288 человек, проживающих в 2298 из 2830 частных домов, что на 3,1 % меньше, чем в 2011 году, когда население составляло 6096 человек. При площади территории округа 2406,25 км² плотность населения в 2016 году составляла 2,6 ч/км².

По данным , население округа Бархед № 11 составляло 6096 человек, проживающих в 2206 из 2718 жилых домов, что на 4,3 % меньше, чем в 2006 году, когда население составляло 5845 человек. При площади территории округа 2404,7 км², плотность населения в 2011 году составляла 2,5 ч/км².

Населённые пункты округа 

Городские муниципалитеты округа Бархед № 11:
Города нет

 
 нет
 нет

 
 
 
 
Населённые пункты округа Бархед № 11:
 Бельведер
 
 Кем-Бар-Эстейтс
 
 Кемпси-Коув
 Данстейбл
 Дюссельдорф
 Фридом
 Гарденвью
 Гриндейл-Сабдивижен
 Хайридж
 Холмс-Кроссинг
 Айдл-Хаурс
 Лотон
 Лайтнин-Бей
 Ланфорд
 Махар-Сабдивижен
 Мидоувью
 Меллоудейл
 Мунлайт-Бей-Эстейтс
 Мус-Уеллоу
 Моссайд
 Мистери-Лейк
 Нейплс
 Парк-Ля-Нонн
 Розели
 Сион
 Стьюардфилд
 Саммерли

Образование 
Округ входит в состав школьного округа , который образовался в 1995 году в результате слияния трёх школьных округов.

Достопримечательности 
 Парки: , зона отдыха Холмс-Кроссинг, парк Клондайк-Ферри.
 Кемпинг на озере Долберг, пешеходная тропа Хоумстедеров.
 Озера: Клир-Лейк,  / Элкс-Бич, Пинат-Лейк.
 Спортивные объекты в Бархеде: плавательный бассейн, каток для кёрлинга, площадки для родео, теннисные корты.
 Хоккей: Бархед-Агрена.
 Гольф: поле для гольфа Бархед, поле для гольфа Паддл-Ривер.
 Боулинг: Блю-Херон-Боул.
 Лыжи: горнолыжный склон Мисти-Ридж.

См. также 
 Список городов Альберты
 Административно-переписное деление Альберты

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Альберты